Neustädter Schule war und ist die Bezeichnung zahlreicher Schulen im deutschsprachigen Raum, darunter

 Neustädter Schule (Hannover), auch: Neustädter Knabenschule, Bildungseinrichtung im 18. und 19. Jahrhundert in der Calenberger Neustadt von Hannover
 Neustädter Schule (Heiligenstadt), ehemalige Bildungseinrichtung um 1800 in Heiligenstadt
Siehe auch:
 Internationale Schule Neustadt